Stotin je lahko:

stoti del slovenskega tolarja,
stoti del evra (tudi cent) - glej stotin (evro).